Краснознаменский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Краснознаменский сельсовет — в Курьинском районе Алтайского края.
 Краснознаменский сельсовет — в Мишкинском районе Курганской области.
 Краснознаменский сельсовет — в Касторенском районе Курской области.
 Краснознаменский сельсовет — в Кувандыкском районе Оренбургской области.